Riquelme hace referencia a los siguientes artículos:

Apellido
Riquelme (apellido), Riquelme o Requelme es un apellido de origen vasco y aragonés.

Personas
Alba Riquelme, modelo y reina de belleza paraguaya.
Antonio Riquelme (1845-1888), actor español.
Antonio Riquelme (1894-1968), actor español.
Armando Riquelme, violinista chileno.
Bernabé Gil Riquelme, escultor español.
Carlos Riquelme, actor mexicano.
Cristián Riquelme, actor chileno.
Daniel Riquelme, cronista chileno del siglo XIX.
Diego Riquelme de Quirós, eclesiástico y político español.
Edson Riquelme, futbolista chileno.
Ernesto Riquelme, marino chileno.
Fernando Riquelme Lidón, diplomático y escritor español.
Francisco Elías Riquelme, productor y director de cine español.
Isabel Riquelme, madre de Bernardo O'Higgins, Padre de la Patria de Chile.
Joaquín Riquelme García, solista de viola español.
José Emilio Riquelme Galiana, entrenador de fútbol español.
José Garcia-Riquelme y Venero, actor, director y empresario de teatro español.
José Riquelme y López-Bago, militar español.
José Villalba Riquelme, militar español que modernizó la enseñanza.
Juan Román Riquelme, exfutbolista argentino.
Julio Pinto Riquelme, agricultor, ingeniero civil y político chileno.
Larissa Riquelme, modelo paraguaya.
Luis Durán Riquelme, futbolista chileno.
Manuel Riquelme, hermano de Isabel Riquelme.
Marcos Riquelme, futbolista argentino.
María Riquelme, actriz del Siglo de Oro Español.
Mario Riquelme Muñoz, obrero y dirigente sindical chileno.
Omar Riquelme, futbolista chileno.
Rodrigo Riquelme, futbolista paraguayo.
Rosa Rodríguez y Riquelme, hija de Isabel Riquelme.

Además
Isla Riquelme, océano Pacífico en la región austral de Chile.
Palacio de Riquelme, edificio monumental del s XVI de estilo renacentista-plateresco en Jerez de la Frontera.
Radio Riquelme, emisora chilena, de carácter local, con sede central en la ciudad de Coquimbo.